Martin Kähler – teologo e biblista tedesco
 Otto Kähler – ammiraglio tedesco
 Wolf Kahler – attore tedesco

Pagine correlate
Kahler